RL Toscana 1, Firenze DvbT2, Tv 1 A, Tv 1 B e Tv 1 D sono cinque dei multiplex della televisione digitale terrestre presenti nel sistema DVB-T italiano.RL Toscana 1 appartiene a EI Towers S.p.A. interamente posseduta da 2i Towers S.r.l., a sua volta controllata al 100% da 2i Towers Holding S.r.l., che è partecipata per il 40% da Mediaset e per il 60% da F2i TLC 1 S.r.l..Firenze DvbT2 appartiene a Servizi Radio Telecomunicazioni srl.Tv 1 A, Tv 1 B e Tv 1 D appartengono a Tv1 e 8 Toscana.

Copertura 
RL Toscana 1 è una rete di primo livello disponibile in tutta la Toscana.Firenze DvbT2 è una rete di secondo livello disponibile nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.Tv 1 A è una rete di secondo livello disponibile nelle province d'Arezzo e Siena.Tv 1 B è una rete di secondo livello disponibile nelle province di Firenze, Pistoia e Prato.Tv 1 D è una rete di secondo livello disponibile nella province d'Arezzo e Firenze.

È inoltre ricevibile un multiplex locale emiliano:RL Emilia Romagna 1 è una rete di primo livello disponibile a Firenzuola.

È inoltre ricevibile un multiplex locale umbro:Umbria Tv è una rete di secondo livello disponibile a Cetona.

Frequenze 
RL Toscana 1 trasmette sul canale 41 della banda UHF V in tutta la Toscana.Firenze DvbT2 trasmette sul canale 27 della banda UHF IV nelle province di Firenze, Prato e Pistoia.Tv 1 A trasmette sul canale 22 della banda UHF IV nelle province d'Arezzo e Siena.Tv 1 B trasmette sul canale 31 della banda UHF IV nelle province di Firenze, Pistoia e Prato.Tv 1 D trasmette sul canale 29 della banda UHF IV nella province d'Arezzo e Firenze.RL Emilia Romagna 1 trasmette sul canale 32 della banda UHF IV a Firenzuola.Umbria Tv trasmette sul canale 43 della banda UHF V a Cetona.

Servizi

Canali televisivi (RL Toscana 1)

Canali televisivi (Firenze DvbT2)

Canali radiofonici (Firenze DvbT2)

Canali televisivi (Tv 1 A)

Canali televisivi (Tv 1 B)

Canali televisivi (Tv 1 D)

Voci correlate 
 
 Servizi televisivi digitali terrestri nazionali in Italia
 Televisione digitale terrestre in Italia
 Televisioni locali del passato (Toscana)

Elenchi delle televisioni locali italiane
Reti televisive della Toscana